Geografia:
 Serres:
 Serra de la Guàrdia: serra situada al municipi de Vilanova del Camí (Anoia)
 Serra de la Guàrdia: serra situada al municipi de la Vansa i Fórnols (Alt Urgell)
 Serra de la Guàrdia: serra situada al municipi de Begues (Baix Llobregat)